Sutton kan syfta på:

 Sutton (biltillverkare) – en tillverkare av formelbilar
 Sutton (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Sutton (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer

Geografi

Irland 

 Sutton (ort i Irland), Leinster,

Kanada 

 Sutton, Quebec, ort,

Storbritannien 

 Sutton upon Derwent, ort i East Riding of Yorkshire, England, 
 Sutton, Bedfordshire, ort i Central Bedfordshire, England, 
 Sutton, Essex, ort i England, 
 Sutton, London, huvudort i London Borough of Sutton, England,  
 London Borough of Sutton, kommun i London, England, 
 Sutton, Cheshire West and Chester, parish i Cheshire, England, 
 Sutton, West Sussex, ort i England, 
 Sutton, Cheshire East, parish i Cheshire, England, 
 Sutton, Peterborough, ort i England, 
 Sutton, Herefordshire, ort i England, 
 Sutton, East Cambridgeshire, ort i England, 
 Sutton, Kent, ort i England, 
 Sutton, Suffolk, ort i England, 
 Sutton, Craven, civil parish i North Yorkshire, England, 
 Sutton, Bassetlaw, civil parish i Nottinghamshire, 
 Sutton, Norfolk, ort i England, 
 Sutton on Trent, ort i Nottinghamshire, 
 Sutton, Selby, ort, Byram cum Sutton, Selby, North Yorkshire, England, 
 Sutton, Berkshire – en ort i Colnbrook with Poyle, Slough, Berkshire, England
 Sutton, Chelmarsh – en ort i Chelmarsh, Shropshire, England
 Sutton, Devon – en ort i South Milton, South Hams, Devon, England
 Sutton, East Sussex – en ort i Seaford, Lewes, East Sussex, England
 Sutton, Lincolnshire – en ort i Beckingham, North Kesteven, Lincolnshire, England
 Sutton, Merseyside – en ort i St. Helens, Merseyside, England
 Sutton, Oxfordshire – en ort i Stanton Harcourt, West Oxfordshire, Oxfordshire, England
 Sutton, Rushcliffe – en ort i Granby, Rushcliffe, Nottinghamshire, England
 Sutton, Shrewsbury – en ort i Shrewsbury, Shropshire, England
 Sutton, Somerset – en ort i Ditcheat, Mendip, Somerset, England
 Sutton, South Yorkshire – en ort i Norton, Doncaster, South Yorkshire, England
 Sutton, Staffordshire – en ort i Forton, Stafford, Staffordshire, England
 Sutton, Wales – en ort i Camrose, Pembrokeshire, Wales
 Sutton, West Felton – en ort i West Felton, Shropshire, England
 Sutton upon Tern – en ort och civil parish i Shropshire, England
 Plymouth – en stad i Devon, England

USA 

 Sutton, West Virginia, countyhuvudort, Braxton County, 
 Sutton, Massachusetts, Worcester County, 
 Sutton, Nebraska, Clay County, 
 Sutton, New Hampshire, ort, Merrimack County, 
 Sutton, Vermont – en kommun (town)
 Sutton, Alaska (Sutton-Alpine, Alaska)

Se även
Sutton County

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar